Feindt ist der Familienname folgender Personen:

 Cilly Feindt (1909–1999), deutsche Schauspielerin und artistische Kunstreiterin
 Hans Feindt (1920–2012), deutscher Landespolitiker (Niedersachsen) (CDU)
 Hans-Arend Feindt (1921–2002), deutscher Marineoffizier, zuletzt als Konteradmiral der Bundesmarine
 Jan Feindt (* 1975), deutscher Illustrator und Comic-Zeichner
 Johann Feindt (* 1951), deutscher Regisseur, Kameramann und Autor
 Jürgen Feindt (1930–1978), deutscher Tänzer und Schauspieler
 Konstanze Feindt Eißner (* 1966), deutsche Bildhauerin und Zeichnerin
 Wolfgang Feindt (* 1964), deutscher Filmproduzent

Siehe auch:
 Feind (Begriffsklärung)